Glosholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Glosholm (Saltvik, Åland), 
 Glosholm, del av Finholma ön, Föglö, Åland, 
 Glosholm (Bänö, Föglö, Åland), 
 Glosholm (vid Vänö, Kimitoön), 
 Glosholm (vid Högsåra, Kimitoön),

Se även
Glosholmen
Gloholm
Gloholmen

Robotskapade Finlandförgreningar